Schmoock ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Schmoock (1937–2020), deutscher Fußballschiedsrichter und -funktionär
 Matthias Schmoock (* 1963), deutscher Journalist und Buchautor